Clásica de San Sebastián 2018 var den 38. udgave af cykelløbet Clásica de San Sebastián. Det var det 28. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 4. august 2018. Løbet blev vundet af franske Julian Alaphilippe fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Kasper Asgreen kørte for 
 Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
UCI World Tour 2018